Це список метеликів з Алжиру. Приблизно 121 вид, відомий в Алжирі.

Hesperiidae
Borbo borbonica 
Carcharodus tripolina 
Carcharodus lavatherae 
Carcharodus stauderi 
Gegenes pumilio 
Gegenes nostrodamus 
Hesperia comma 
Muschampia proto 
Muschampia mohammed 
Muschampia leuzeae 
Pyrgus onopordi 
Pyrgus armoricanus 
Pyrgus alveus 
Spialia sertorius 
Thymelicus lineola 
Thymelicus sylvestris 
Thymelicus acteon 
Thymelicus hamza

Papilionidae
Iphiclides podalirius 
Papilio machaon 
Papilio saharae 
Zerynthia rumina

Pieridae
Anaphaeis aurota 
Anthocharis euphenoides 
Aporia crataegi 

Catopsilia florella 
Colias croceus 
Colotis evagore 
Colotis liagore 
Colotis phisadia 
Colotis chrysonome 
Euchloe belemia 
Euchloe ausonia 
Euchloe tagis 
Euchloe falloui 
Euchloe charlonia 
Gonepteryx rhamni 
Gonepteryx cleopatra 
Pieris brassicae 
Pieris rapae 
Pieris napi 
Pontia daplidice 
Pontia glauconome

Lycaenidae
Aricia cramera 
Azanus ubaldus 
Callophrys rubi 
Callophrys avis 
Celastrina argiolus 
Cigaritis allardi 
Cigaritis siphax 
Cigaritis zohra 

Cigaritis acamas 
Cigaritis myrmecophilia 
Cupido lorquinii 
Glaucopsyche alexis 
Glaucopsyche melanops 
Lampides boeticus 
Leptotes pirithous 
Lycaena phlaeas 
Neozephyrus quercus 
Plebeius martini 
Plebeius allardi 
Polyommatus atlantica 
Polyommatus amandus 
Polyommatus icarus 
Polyommatus punctifera 
Pseudophilotes abencerragus 
Pseudophilotes bavius 
Satyrium esculi 
Tarucus theophrastus 
Tarucus rosacea 
Tarucus balkanica 
Tomares ballus 
Tomares mauretanicus 
Virachola livia 
Zizeeria knysna 
Zizeeria karsandra 
Zizina antanossa

Nymphalidae

Argynnis paphia 
Argynnis pandora 
Argynnis auresiana 
Berberia abdelkader 
Berberia lambessanus 
Charaxes jasius 
Chazara briseis 
Chazara prieuri 
Coenonympha fettigii 
Coenonympha arcanioides 
Coenonympha dorus 
Coenonympha pamphilus 
Danaus chrysippus 
Euphydryas desfontainii 
Euphydryas aurinia 
Hipparchia ellena 
Hipparchia aristaeus 
Hipparchia statilinus 
Hipparchia hansii 
Hipparchia powelli 
Hipparchia fidia 
Hyponephele lupinus 
Issoria lathonia 
Lasiommata megera 
Lasiommata maera 
Libythea celtis 
Maniola jurtina 
Melanargia galathea 
Melanargia occitanica 
Melanargia ines 
Melitaea cinxia 
Melitaea phoebe 
Melitaea aetherie 
Melitaea didyma 
Melitaea deserticola 
Melitaea deione 
Pararge aegeria 
Polygonia c-album 
Pyronia cecilia 
Pyronia bathseba 
Pyronia janiroides 
Vanessa atalanta 
Vanessa cardui

Посилання 

Алжир
Списки:Алжир
Фауна Алжиру